Panne steht für:

 eine unerwartete Störung eines Vorganges oder Ablaufs, siehe Betriebsstörung
 De Panne, Stadt in Flandern, Belgien
 Die Panne, Erzählung von Friedrich Dürrenmatt
 Missgeschick, siehe auch Pleiten, Pech und Pannen, ehemalige Fernsehsendung (1986–2003)

Namensträger
 Ulrich Panne (* 1964), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Pane
 Pannes